Радослав може бити:

 Радослав (име), име

или

 Радослав Вишеславић, кнез Радослав, један од најстаријих српских владара (IX век).
 Стефан Радослав, српски краљ из породице Немањића (XIII век).
 Радослав (Готскословенски владар)

или

 Радослав Ђурић 
 Радослав Граић 
 Радослав Грујић 
 Радослав Дуњић 
 Радослав Златановић 
 Радослав Марковић 
 Радослав Миленковић 
 Радослав Радивојевић 
 Радослав Рачић

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Радослав“
 Списак чланака који који у наслову садрже „Радослав“